Czerniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Czerniewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Czerniewo, village de la voïvodie de Poméranie